Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chip Hooper e Mike Leach che hanno battuto in finale Boris Becker e Slobodan Živojinović 6-7, 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Guy Forget /  Yannick Noah (semifinali)
 Stefan Edberg /  John Fitzgerald (semifinali)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (finale)

 Scott Davis /  David Pate (primo turno)
 Brad Gilbert /  Jakob Hlasek (secondo turno)
 Mike De Palmer /  Gary Donnelly (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1986